«Та́нцы по́сле по́рева» — восьмой студийный альбом российской рок-группы «Сектор Газа», записанный и выпущенный в 1994 году под лейблом «Gala Records».

Список композиций

Факты 
 В отличие от предыдущих альбомов, где участие в записи принимали гитаристы, клавишники и ударники, «Танцы после порева» Клинских записал практически сам, использовав синтезатор Roland D-110, звуковой модуль E-mu Proteus 1 и драм-машину Alesis HR-16B. Лишь партии соло-гитары были сыграны Игорем Жирновым.
 В песне «Незнакомые места» использовалась мелодия песни группы «2 Unlimited» — «No Limit» в рок-обработке. Первые строки куплетов являются прямой цитатой из старой «блатной» песни «Помню, помню, помню я...»:

 Песня «Из чего же» является стёб-переделкой  детской песни  «Из чего же, из чего же…» (музыка Ю. Чичкова на слова Я. Халецкого).
 Песня «Комары» отсылает к песне «Кап-кап-кап» («Маруся») из кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию».
 Первые строки песни «Вдова» отсылают к песне «Наш сосед» Б. Потёмкина, исполняемой Эдитой Пьехой.
 Песня «Проститутка» — стёб-переделка песни «Чебурашка» В. Шаинского на стихи Э. Успенского.
 Последние ноты песни «Не даёт» отсылают к песне «Коробейники», а последние строки отсылают к этой же песне – «Подставляй свои губы алые...».
 Текст песни «Метаморфоза» отсылает к фольклорным сюжетам шуточной песни «Seven Drunken Nights», где неверная жена обманывает мужа.
 Из-за того, что Юрий (Хой) Клинских не контролировал типографский процесс, на буклетах кассет, пластинок и дисков, изданных «Gala Records», из года в год печаталась недостоверная информация: неверный состав группы, публиковались фотографии не соответствующие хронологии, кое-где перепутаны даты и имена. Так что данный альбом не обошёлся без подобных ляпов.

Участники записи 

 Юрий Клинских — вокал, гитара, клавиши, аранжировка, тексты
 Игорь Жирнов — лидер-гитара
 Ирина Пухонина —  бэк-вокал  (1), вокал (3)

 Андрей Дельцов — запись и сведение
 Алексей Брянцев (DJ Крот) — продюсер ремикса (14)

Кавер-версии песен 
 Песня «Сельский кайф» была перезаписана группой «Бахыт Компот» для трибьюта 2005 года группе «Сектор Газа». Также была исполнена в 2012 году группой «Бригадный подряд» в  трибьют-концерте в честь 25-летия группы «Сектор Газа».
 Песня «Богатые тоже плачут» была перезаписана группой «Kedbl», для трибьюта 2005 года группе «Сектор Газа».
 Песня «Казачья» была перезаписана метал-группой «Изморозь», которая вошла в их номерной альбом «Зигомёд» (2012).
 Песня «Укус вампира» была перезаписана группой «Чёрный Вторник» для трибьюта 2020 года группе «Сектор Газа».

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте группы

Рок-альбомы
Альбомы 1994 года
Альбомы группы «Сектор газа»
Альбомы России